Lotus (tvrtka), britanska tvrtka koja se bavi izradom sportskih i trkaćih automobila
 Svinjduša (Lotus), biljni rod jednogodišnjeg i dvogodišnjeg raslinja, trajnica i grmova iz porodice mahunarki